Olaszország
Casaletto Ceredano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Casaletto Lodigiano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Casaletto di Sopra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Casaletto Spartano, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Casaletto Vaprio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében